Grzegorz Panfil – tennista polacco
 Marcin Panfil – atleta polacco
 Theresa Panfil – calciatrice tedesca, centrocampista
 Tomasz Panfil – storico polacco
 Wanda Panfil – ex maratoneta e mezzofondista polacca